BBCode (аббр. от ) — язык разметки, используемый для форматирования сообщений на многих электронных досках объявлений (BBS) и форумах. Для форматирования текста используются теги, подобные тегам HTML, но, в отличие от них, заключённые в квадратные скобки («[» и «]»). Перед отображением страницы движок форума производит разбор текста и преобразование его в HTML-код.

BBCode был создан в 1998 году для движка досок объявлений Ultimate Bulletin Board (UBB), написанного на языке Perl. В 2000 году поддержка BBCode была добавлена в движок для форумов phpBB, написанный на языке PHP.

BBCode был придуман с целью предоставить более простой, безопасный и ограниченный по сравнению с HTML способ форматирования сообщений. Первоначально многие BBS позволяли пользователям использовать HTML-разметку, что могло приводить к побочным эффектам, таким как искажение разметки на странице, запуск JavaScript-сценариев (иногда в целях вандализма). Некоторые реализации BBCode, использующие упрощённые методы трансляции в HTML, также могут испытывать проблемы с безопасностью.

Хотя основные теги BBCode мало отличаются в большинстве интернет-форумов, существует большое количество вариаций. Некоторые реализации чувствительны к регистру символов внутри тегов, другие позволяют подсвечивать текст HTML, PHP, SQL и других языков разметки и программирования при помощи специальных тегов.

Теги BBCode 
В следующей таблице перечислены теги BBCode, используемые на большинстве современных форумов, а также эквивалентный HTML-код. Стоит заметить, что с помощью CSS внешний вид HTML может быть изменён и может различаться на разных сайтах. На многих форумах опубликован список часто задаваемых вопросов и ответов с описанием применяемой реализации BBCode.

Ссылки 
 
 Справочник по BBCode 

 Дополнение BBCode для Mozilla Firefox
 Модуль HTML::BBCode для Perl 
 PEAR package HTML_BBCodeParser для PHP

Онлайн-конвертеры 
 Rich text (RTF) to BBCode онлайн-конвертер
 HTML to BBCode онлайн-конвертер
 Другой онлайн-конвертер, позволяет напрямую передавать URL
 WYSIWYG BBcode редактор на JavaScript, онлайн-конвертер

Языки разметки
Веб-форумы
BBCode